Fasquelle peut faire référence à :

Patronymes 

 Daniel Fasquelle (1963-), universitaire et homme politique français ;
 Jean-Claude Fasquelle (1930-2021), éditeur français ;
  (1960-), évêque auxiliaire hondurien ;
  (1808-1862), linguiste et professeur d'université américain ;
 Solange Fasquelle (1933-2016), femme de lettres française, épouse de Jean-Claude.

Autres 

 Éditions Fasquelle, ancienne maison d'édition française ;
 Éditions Grasset & Fasquelle, maison d'édition française.

Voir aussi